Майкл Джей Боскин (; род. 23 сентября 1945) — американский экономист.

Бакалавр (1967), магистр (1968) и доктор философии (1971) Калифорнийского университета (Беркли). С 1971 г. преподает в Стэнфордском университете (профессор с 1978). Сотрудник Гуверовского института. Председатель Совета экономических консультантов (1989-93) при президенте США. Лауреат премии Адама Смита (1998). Президент Международного атлантического экономического общества (2003—2004).

Основные произведения 
 «Слишком много обещаний: неопределенное будущее социальной защиты» (Too Many Promises: The Uncertain Future of Social Security, 1986);
 «Социальная защита и американская семья» (Social Security and the American Family, 1987).

Примечания

Ссылки 
 Биография М. Боскина 

Родившиеся в Нью-Йорке
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли
Лауреаты премии Адама Смита
Преподаватели Йельского университета
Председатели Совета экономических консультантов